Гюшан () — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи, кантон Арро
 Гюшан () — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи, кантон Вьель-Ор